Général Magnan peut faire référence à trois généraux de l'armée française : 
 Bernard Pierre Magnan (1791-1865), général puis maréchal de France ; 
 le général Magnan, qui commanda de 1916 à 1918 la 168 division d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale ;
 Joseph Magnan (1896-1976) général de la Seconde Guerre mondiale qui participa à la libération de la France.